Smorfia – contrazione del volto
 La Smorfia – libro dei sogni
 Smorfia napoletana – tradizione napoletana dell'abbinamento di numeri a cose e persone
 La Smorfia – gruppo cabarettistico attivo negli anni '80